Куп европских шампиона у рагбију 2005/06. из спонзорских разлога познат и као "Хајникен куп" 2005/06. (службени назив: -{2005–06 Heineken Cup}-) је било 11. издање овог најелитнијег клупског рагби такмичења Старог континента.

Учествовало је 24 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 6 група. На крају је "Манстер" тим из Лимерика савладао француски Олимпик Биариц у финалу, које је одиграно на стадиону "Миленијум" пред више од 74 000 љубитеља рагбија. Тако је Манстер постао други ирски тим после Алстера, који је успео да освоји најпрестижније клупско рагби такмичење Европе.

Учесници 
 Калвизиано 
 Бенетон Тревизо (рагби јунион) 
 Стад Франс 
 Тулуз (рагби јунион) 
 Биариц Олимпик 
 Олимпик Кастр 
 Клермон (рагби јунион) 
 Перпињан 
 Бургоин 
 Лестер тајгерси 
 Лидс 
 Сејл Шаркс 
 Сараценс 
 Воспс 
 Бат (рагби јунион) 
 Манстер рагби 
 Ленстер рагби 
 Алстер рагби 
 Единбург рагби 
 Глазгов вориорси 
 Њупорт Гвент Дрегонс 
 Оспрејс 
 Кардиф Блуз 
 Скарлетс

Групна фаза 
24 екипе подељене су биле у 6 група и играло се двокружно. 4 бода се добијало за победу и 2 бода за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су првопласиране екипе и 2 најбоље другопласиране. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике. Групна фаза се играла од 21. октобра 2005, до 22. јануара 2006.

Група 1

Сејл - Манстер 27-13

Кастр - Дрегонс 29-24

Дрегонс - Сејл 11-38

Манстер - Кастр 42-16

Кастр - Сејл 16-20

Дрегонс - Манстер 8-24

Сејл - Кастр 35-3

Манстер - Дрегонс 30-18

Кастр - Манстер 9-46

Сејл - Дрегонс 30-10

Дрегонс - Кастр 28-17

Манстер - Сејл 31-9

Група 2

Кардиф - Лидс 40-13

Калвизиано - Перпињан 6-25

Лидс - Калвизиано 33-16

Перпињан - Кардиф 37-14

Калвизиано - Кардиф 10-25

Лидс - Перпињан 21-20

Кардиф - Калвизиано 43-16

Перпињан - Лидс 12-8

Кардиф - Перпињан 3-21

Калвизиано - Лидс 0-20

Лидс - Кардиф 48-3

Перпињан - Калвизиано 45-0

Група 3

Лестер - Клермон 57-23

Оспрејс - Стад Франс 13-8

Стад Франс - Лестер 12-6

Клермон - Оспрејс 34-14

Клермон - Стад Франс 12-16

Лестер - Оспрејс 30-12

Стад Франс - Клермон 47-28

Оспрејс - Лестер 15-17

Оспрејс - Клермон 26-12

Лестер - Стад Франс 29-22

Клермон - Лестер 27-40

Стад Франс - Оспрејс 43-10

Група 4

Алстер - Бенетон 27-0

Сараценс - Биариц 22-10

Бенетон - Сараценс 17-30

Биариц - Алстер 33-19

Алстер - Сараценс 19-10

Биариц - Бенетон 34-7

Сараценс - Алстер 18-10

Бенетон - Биариц 24-38

Алстер - Биариц 8-24

Сараценс - Бенетон 35-30

Бенетон - Алстер 26-43

Биариц - Сараценс 43-13

Група 5

Бургоин - Глазгов 16-3

Ленстер - Бат 19-22

Бат - Бургоин 39-12

Глазгов - Ленстер 20-33

Бат - Глазгов 31-26

Ленстер - Бургоин 53-7

Глазгов - Бат 10-29

Бургоин - Ленстер 30-28

Бургоин - Бат 9-22

Ленстер - Глазгов 46-22

Бат - Ленстер 23-35

Глазгов - Бургоин 50-35
 

Група 6

Тулуз - Љанели 50-28

Единбург - Воспс 32-31

Љанели - Единбург 15-13

Воспс - Тулуз 15-15

Единбург - Тулуз 13-20

Љанели - Воспс 21-13

Тулуз - Едибург 35-13

Воспс - Љанели 48-14

Тулуз - Воспс 19-13

Единбург - Љанели 33-32

Љанели - Тулуз 42-49

Воспс - Единбург 53-17

{|
| 

| 

|

Завршница такмичења 

У нокаут фазу прошла су три француска клуба, три енглеска клуба и два ирска клуба. Манстер је до финала дошао тако што је елиминисао Перпињан и Ленстер, а Биариц тако што је био бољи од Сејл и Бат. У великом финалу на стадиону "Миленијум" у престоници Велса, Манстер је победио Олимпик Биариц са 23-19. Од око 75 000 гледалаца на финалном мечу чак 65 000 су били навијачи Манстера.

Четвртфинале

Лестер - Бат 12-15

Тулуз - Ленстер 35-41

Манстер - Перпињан 19-10

Биариц - Сејл 11-6

Полуфинале

Биариц - Бат 18-9

Ленстер - Манстер 6-30

Финале

Биариц - Манстер 19-23

Референце 

Сезоне купа европских шампиона у рагбију
Рагби у 2005.
Рагби у 2006.